L'aiuola/Canto e vivo – singolo di Fiorella Mannoia del 1985
L'aiuola – singolo di Gianluca Grignani del 2002